Джон О'Локлин (John O’Loughlin) — американский политический географ, конфликтолог.
Доктор философии (1973), профессор Колорадского университета в Боулдере.

В 1973 году получил степень доктора философии по географии в Университете штата Пенсильвания.

Отмечен золотой медалью имени Семёнова-Тян-Шанского Русского географического общества (2015) и Myron Weiner award (2015).

Автор публикаций в Nature и PNAS.

Примечания

Ссылки 
 https://ibs.colorado.edu/johno/ 
 https://www.colorado.edu/geography/john-oloughlin 
 Интервью
 Джон О’Локлин о кавказском эхе украинского кризиса  (08.04.2014)
 Исследования
 Climate variability and conflict risk in East Africa measured  (Oct. 22, 2012)
 CU Boulder professor adds to study showing climate change, conflict link  (June 17, 2019)
 Evidence of climate-driven conflicts is piling up  (Sept. 18, 2019)

конфликтологи
доктора философии по географии
Награждённые Золотой медалью имени П. П. Семёнова‎